

Cucina
 Scaccia – prodotto da forno artigianale tipico siciliano

Persone
 Mario Scaccia – attore, regista teatrale e conduttore radiofonico italiano
 Pino Scaccia – giornalista, scrittore e blogger italiano
 Sigismondo Scaccia – giurista italiano